Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Fulgor Omegna nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Stagione 
La Fulgor Omegna disputa il campionato di Serie A2 Silver.

Roster 

|}

Mercato

Risultati

Campionato

Regular Season

Statistiche

Statistiche di squadra 
Aggiornate al 10 maggio 2018.

Andamento in campionato

Note 

2014-2015
Omegna